Broekermolen (Hasselt), een voormalige watermolen te Hasselt
Broekmolen (Slenaken)